Heliokles ist der Name folgender Personen:
 Heliokles I., letzter griechisch-baktrischer König, ca. 145 – 135 v. Chr. 
 Heliokles II., indo-griechischer König, kurz nach 100 v. Chr.